Шао (, МФА ) — китайская фамилия, находилась на 102-й позиции в старинном мнемоническом списке «Байцзясин». Исторически связана с одноимённым городом, находившимся на территории провинции Шаньдун встречается в источниках со времен династии Чжоу.

Традиционно записывается латиницей Shaw или Shao, хотя встречается в других системах романизации также как Chow или Sho. Вариант на кантонском диалекте — Сиу (Siu). Корейский эксивалент — Со (소, So), вьетнамский — Тхьеу (Thiệu).

Согласно переписи населения 2006 года, находится на 84 месте по количеству носителей в континентальном Китае, распространена более в его южных и юго-восточных регионах.

Известные носители фамилии 
  (邵廣昭; род. 1951) — тайваньский учёный-ихтиолог, исполнительный директор Института биоразнообразия Академии наук Тайваня (Academia Sinica).
 Шао Ида (邵艺达) — китайский филантроп.
  (邵力子; 1882—1967) — китайский государственный и партийный деятель, один из ранних идеологов политики ограничения рождаемости, предложивший эту идею ещё в 1920-х годах.
  (邵寧, также Шао также Шао Цзин; род. 1982) — китайский спортсмен-дзюдаист (полутяжёлый вес), участник Олимпийских игр 2008 года
  или Шао Чжэньцин (邵飄萍, урожд. Шао Цзинцин, 邵鏡清; 1884—1926) — китайский публицист и общественный деятель начала двадцатого века.
  (邵华泽; род. 1933) — китайский военно-политический деятель, генерал-лейтенант НОАК.
  (邵晋涵; 1743—1796) — китайский историк периода Цин.
 Шао Цзяи (邵佳一; род. 1980) — китайский футболист, полузащитник.
 Шао Цихуэй (род. 1934) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хэйлунцзян с 1989 по 1994 гг.
 Шао Чжилинь (род. 1995) — китайский кёрлингист.
  (邵正元; 1928—2005) — китайско-американский астроном, изучавший астероиды главного пояса.
 В честь него назван астероид ; кроме того, с ним связано название астероида , названного астрономом в честь родного города.
  (邵友濂; 1840—1901) — китайский государственный деятель и дипломат периода Цин (в том числе, по отношениям с Российской империей), губернатор Тайваня.
 Шао Юн (邵雍; Shào Yōng; 1011—1077) — один из основоположников неоконфуцианства. Уроженец города Аньян провинции Хэнань.

Группу известных носителей фамилии составляет семейство кинематографистов шанхайского происхождения, известных как «братья Шао» (Shaw Brothers), сделавших большой вклал в организацию и развитие кинематографа Китая, Сингапура, Гонконга и других стран Юго-Восточной Азии. Некоторые представители (включая членов семьи, оставшихся в семейном бизнесе):
  (邵仁傑; 1896—1975), он же Шао Тунчжан или Шао Цзуйвэн — старший из братьев Шао, основатель (с помощью братьев) одной из первых китайских киностудий Tianyi Film Company, кинопродюсер и режиссёр (известный как Runje Shaw). Позднее — член Народного политического консультативного совета при руководстве КНР.
  (邵仁枚; 1901—1985) — основатель и глава Shaw Organisation в Сингапуре, кинопродюсер (известный как Runme Shaw), филантроп. Командор одного из высших орденов Малайзии и  британского ордена Св. Иоанна.
 Шао Ифу, более известный в кинематографе как Шао Жэньлэн/Sir Run Run Shaw (邵逸夫 / 邵仁楞; 1907—2014) — гонконгский медиамагнат; кино- и телепродюсер, сооснователь и долговременный глава киностудии Shaw Brothers и телекомпании TVB, филантроп (в том числе долговременный глава гонконгского «Красного Креста» и основатель престижной научной премии). Кавалер высшей награды китайского Гонконга.
 , леди Шао (方逸華, Фон Ятва), урождённая Ли Мэнлань (李夢蘭; род. 1931) — сингапурско-гонконгская певица, актриса озвучивания, кинопродюсер; вторая жена Шао Жэньлэна (с 1997 года); член руководства Shaw Brothers и телекомпании TVB, ныне — во главе телекомпании.
  (邵維銘, род. 1938) — сын Шао Жэньлэна от первого брака, юрист, доктор права, входящий в судебную корпорацию , командор ордена Почётного легиона. Благотворитель и текущий председатель совета директоров Shaw Foundation в Сингапуре

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии